Чемпионат мира по международным шашкам в молниеносной программе 2013 года прошел в Ден-Хелдере (Нидерланды) 21-22 декабря.

 — Александр Шварцман

 — Александр Георгиев

 — Гунтис Валнерис

Итоговое положение 

Чемпионаты мира по международным шашкам
Чемпионаты мира в Нидерландах
Декабрь 2013 года
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Шашки в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Ден-Хелдере
Чемпионаты мира в 2013 году